Aimé Bonifas (1920-2013), pasteur et résistant français ;
 Paul Bonifas (1893-1967), céramiste suisse.
 Paul Bonifas (1902-1975), acteur français ;

Autre 
 Le Camp Bonifas, poste militaire des Nations unies, à la limite sud de la zone coréenne démilitarisée.